Ilyphagus pluto är en ringmaskart som beskrevs av Chamberlin 1919. Ilyphagus pluto ingår i släktet Ilyphagus och familjen Flabelligeridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
pluto